Safi kan syfta på följande platser:

Jordanien 

 Safi (ort), Karak,

Malta 

 Ħal Safi, ort och kommun,

Marocko 

 Safi (provins), Doukala-Abda, 
 Safi, ort och kommun, Doukala-Abda, 

Robotskapade Jordanienförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar